Larsen er et dansk efternavn.

Larsen kan også referere til:
 Larsen (iskappe) – en iskappe på den Antarktiske Halvø
 Larsen (Huset på Christianshavn) – en fiktiv person i tv-serien Huset på Christianshavn, spillet af Ove Sprogøe